Альтанка — невеличка садово-паркова споруда

Альтанка — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Альтана (Куявсько-Поморське воєводство)